Старокрещено — название нескольких населённых пунктов:
 Старокрещено — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Старокрещено — деревня в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл.